'Till I Get My Way/Girl Is On My Mind è un singolo del duo rock statunitense The Black Keys, pubblicato come doppia A-Side nel 2004 ed estratto dall'album Rubber Factory.

Tracce
'Till I Get My Way
Girl Is on My Mind
Flash of Silver

Formazione
Dan Auerbach - voce, chitarra
Patrick Carney - batteria, percussioni

Collegamenti esterni